

Anno 
 1835 – (MDCCCXXXV in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1835 a.C.

Matematica 
 1835 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1835 Gajdariya – asteroide della fascia principale del sistema solare